Siderastreidae är en familj av koralldjur. Siderastreidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siderastreidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Siderastreidae